Tarnowskie Góry Żyglin – dawna stacja kolejowa a obecnie bocznica szlakowa na linii nr 182 w Miasteczku Śląskim, w sołectwie Żyglin-Żyglinek; w województwie śląskim, w Polsce.

Na miejscu dawnej stacji ma powstać mijanka bez przystanku w ramach modernizacji i odbudowy linii kolejowej nr 182.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Stacje i przystanki kolejowe w Miasteczku Śląskim